Kiskeresztúr, Gödre (Baranya megye) településrésze
 Kiskeresztúr, Nagykeresztúr (Nógrád megye) településrésze